Лаво́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 70 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лавор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лавор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь